

Фамилия 
 Рорбах, Келли (род. 1990) — американская модель и актриса.
 Рорбах, Пауль (1869—1956) — немецкий публицист, интеллектуал, политик, историк и путешественник.
 Рорбах, Яков (ок. 1490—1525) — один из руководителей крестьянского восстания во Франконии.

Топонимы и гидронимы 
 Рорбах (Баумхольдер)
 Рорбах (Берн)
 Рорбах (Веймар)
 Рорбах (Верхняя Австрия)
 Рорбах (Верхняя Бавария)
 Рорбах (Заальфельд)
 Рорбах (Каменц)
 Рорбах (округ)
 Рорбах (Пфальц)
 Рорбах (приток Саара)
 Рорбах (приток Фульды)
 Рорбах (Хунсрюк)
 Рорбах-ан-дер-Гёльзен
 Рорбах-Маттерсбург
 Рорбах-Штайнберг
Рорбах — до 1946 г. название села Новосветловка в Веселиновском районе Николаевской области.